Un minou est un terme pouvant désigner :
 un chat,
 le sexe de la femme,
 Minou, un village du Burkina Faso.

Patronymes 
 Marie-Noëlle Drouet, dite Minou Drouet, une poétesse française
 Antonis Minou (né le ) footballeur grec